Первый этап Кубка мира по биатлону 2017/2018 прошёл в шведском городе Эстерсунде (26 ноября — 3 декабря 2017 года).

Расписание соревнований 
Время начала соревнований CET (МСК = CET + 02:00).

Результаты

Одиночная смешанная эстафета

Смешанная эстафета

Женская индивидуальная гонка

Мужская индивидуальная гонка

Женская спринтерская гонка

Мужская спринтерская гонка

Женская гонка преследования

Мужская гонка преследования

Лидеры в зачёте Кубка Мира после этапа 

Мужчины

Женщины

 Примечание: В обе таблицы включены только 5 позиций.

Ссылки 
 Результаты Одиночной смешанной эстафеты
 Результаты Смешанной эстафеты
 Результаты Женской индивидуальной гонки
 Результаты Мужской индивидуальной гонки
 Результаты Женской спринтерской гонки
 Результаты Мужской спринтерской гонки
 Результаты Женской гонки преследования
 Результаты Мужской гонки преследования

1-й этап